Alhabia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alhabia (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alhabia (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar